Asesoría puede referirse a:

 Asesoría Ambiental, una consultoría que se dedica a ofrecer asesoría relacionados con asuntos en materia ambiental de una empresa u organización.
 Asesoría Educativa, un proceso en instituciones escolares en el que se da asistencia en busca de la mejora.
 Asesoría Financiera, donde un profesional ayuda a descubrir las necesidades financieras.
 Asesoría Fiscal, donde un profesional gestiona el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la administración tributaria.
 Asesoría de Imagen, un rubro comercial relacionado con la armonización de la imagen externa de una persona.
 Asesoría Jurídica General de la Defensa, un órgano de España dependiente de la Subsecretaría de Defensa.
 Asesoría Jurídica Internacional, un órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores que asesora la Administración General del Estado en todas las materias de Derecho internacional.